UIDH peut faire référence à :
 L'Union interafricaine des droits de l'homme, organisation panafricaine non gouvernementale.
 Le Unique Identifier Header, technologie numérique d'identification qui permet de suivre la navigation sur internet d'un utilisateur.